Biesdorf (Eifel), gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Berlin-Biesdorf, stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Marzahn-Hellersdorf
Biesdorf-Süd, metrostation in Berlin-Biesdorf